La Serie A 1988 del Campionato italiano di baseball ha visto la partecipazione di dodici squadre divise in due gironi, la Lega Nord e la Lega Sud. All’interno di ogni lega ciascuna squadra ha giocato 30 partite (3 incontri settimanali, con un'andata e un ritorno), alle quali se ne sono aggiunte 12 contro le formazioni dell’altra lega nella Fase di Intergirone (una gara di andata e una di ritorno).
Le prime quattro squadre di ognuno dei due gironi hanno avuto accesso alla fase play-off, con quarti, semifinali e finale al meglio delle sette partite. L’ultima squadra di ogni girone è stata retrocessa in Serie B.

Lo scudetto è andato alla Ronson Lenoir Rimini, che si è aggiudicata la finale con la SCAC Nettuno in quattro partite (4-0).

AMS Bollate e Majorca Reggio Emilia sono retrocesse in Serie B, mentre Tosi Farmaceutici Novara e Fanton Casalecchio sono promosse in Serie A.

Classifiche finali

Stagione regolare

Lega Nord

Lega Sud

Quarti di finale

Semifinali

Finali scudetto

Risultati dei play-off

Voci correlate 
Campionato italiano di baseball
Albo d'oro del campionato italiano di baseball

Collegamenti esterni 

Baseball nel 1988
Campionato italiano di baseball